Азид меди:

 Азид меди(I) 
 Азид меди(II)